Azra, hrvatski glazbeni sastav
 Azra (album), album istoimenog sastava
 Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA)
 Azra (časopis) – bosanskohercegovački časopis za žene